Fotbollsallsvenskan 1943/1944 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 1 augusti-31 oktober 1943 och vårsäsongen spelades 22 april-11 juni 1944.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1943 i Sverige
1944 i Sverige
1943/1944
Fotbollssäsongen 1943/1944